Самай:

Топоним 
 Самай — село в Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Самай — бывшее название исчезнувшего села Сенокосного в Джанкойском районе Республики Крым.

Фамилия 
 Самай, Солуна (род. 1990) — датская певица, представительница Дании на конкурсе песни Евровидение 2012.